Wojsławice (gemeente)
 Wojsławice (Lublin)
 Wojsławice (Silezië)
 Wojsławice (powiat Zduńskowolski)
 Wojsławice (Lubusz)
 Wojsławice (Mazovië)
 Wojsławice (Neder-Silezië)
 Wojsławice (West-Pommeren)